Carl Fredrik Engelstad – regista teatrale, autore, drammaturgo, giornalista, ricercatore letterario e traduttore norvegese
 Kai Arne Engelstad – ex pattinatore norvegese di velocità su ghiaccio
 Malthe Engelsted – pittore danese
 Oscar Engelstad – ginnasta norvegese